Steinbeck kan syfta på:

 John Steinbeck (1902–1968), en amerikansk författare

Geografi

Tyskland 

 Steinbeck, Höhenland – en ort, tidigare kommun, Höhenland, Brandenburg